Miejscowości w USA:
 Rocky Ford – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Otero
 Rocky Ford – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Screven
 Rocky Ford – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Delaware
Gminy w USA:
 Rocky Ford (ang. Rocky Ford Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Mellette